Il singolare del torneo di tennis Naples Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karsten Braasch che ha battuto in finale Gilbert Schaller 1-6, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Karsten Braasch (Campione)
 Horacio de la Peña (secondo turno)
 Sláva Doseděl (primo turno)
 Gilbert Schaller (finale)

 Jared Palmer (quarti di finale)
 David Rikl (semifinali)
 Gabriel Markus (primo turno)
 Mauricio Hadad (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 1993